Lehendakari het staatshoofd van Baskenland
 eerstelingenoffer een offer of belasting in de Bijbel
 Eersteling (aardappel), een aardappelsoort
 een waterschap dat is opgegaan in de Munte
 De Eersteling (korenmolen), een molen in Hoofddorp
 De Eersteling (aardappelmeelfabriek), een aardappelmeelfabriek